Вулиця Раїси Кириченко (Кобеляки)
 Вулиця Раїси Кириченко (Кременчук)
 Вулиця Раїси Кириченко (Полтава)
 Вулиця Раїси Кириченко (Тростянець)
 Вулиця Раїси Кириченко (Черкаси)

 
Вулиці, названі на честь людей